REP steht für:
 Die Republikaner, deutsche Partei
 Flughafen Siem Reap (IATA-Code), Flughafen in Kambodscha in der Nähe von Angkor Wat
 Rede dos Emissores Portugueses, portugiesischer Amateurfunkverband
 Republikanische Partei, eine der beiden großen Parteien der USA
 Routledge Encyclopedia of Philosophy, englischsprachige Philosophie-Enzyklopädie
 2e régiment étranger de parachutistes, 2. Fallschirmjägerregiment der französischen Fremdenlegion
 Bahnhof Eppingen (DS100-Code)

R.E.P. steht für:
 R.E.P., französischer Flugzeughersteller von Robert Esnault-Pelterie

Rep steht für:
 Rep (Einheit), ehemalige physikalische Einheit für die Energiedosis
 Repetitorium
 Repositorium
 Reputation

Rep ist der Familienname von:
 Johnny Rep (* 1951), niederländischer Fußballspieler
 Rachel Rep (* 1967), deutsche Schlagzeugerin
 Rajko Rep (* 1990), slowenischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Rap
 Reep
 Repp

Abkürzung